NGC 3434 (другие обозначения — UGC 5980, MCG 1-28-15, ZWG 38.36, PGC 32595) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1786 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3434
Лев (созвездие)